epoka – w astronomii moment stanowiący punkt odniesienia w rachubie czasu lub przy opisie liczbowym zjawiska astronomicznego (np. epoka, do której odnoszą się elementy orbity ciała niebieskiego)
 epoka w geologii – formalna jednostka geochronologiczna, mniejsza od okresu i dzieląca się na wieki
 epoka –  zamknięty w określonych ramach czasowych fragment dziejów
 epoka literacka
 epoka w historii sztuki
 epoka w informatyce – przedział czasu w systemach unixowych
 epoka w nauce o sieciach neuronowych – liczba wykonanych iteracji programu podczas jednego uczenia sieci neuronowej
 EPoka – pseudonim lokomotywy EP09
 „Epoka” – polskie czasopismo społeczno-kulturalne
 "Epoka" – rosyjskie czasopismo